

Patronymie 
 Belinda Snell (1981-), joueuse australienne de basket-ball.
 David Snell (1897-1967), compositeur américain de musiques de films.
 David Rees Snell (1966-), acteur américain.
 George Snell (1903-1996), biologiste américain.
 Earle Snell (1886-1965), scénariste américain.
 Jerry Snell (1957-2015), acteur québécois.
 Ian Snell (1981-), joueur américain de baseball.
 Peter Snell (1938-2019), athlète néo-zélandais.
 Ray Snell (1958-2021), joueur américain de football américain.
 Ron Snell (1948-), joueur de hockey sur glace canadien.
  ou Snel (1546-1613), linguiste et mathématicien néerlandais, père de Willebrord Snell.
 Tony Snell (1991-), joueur de basket-ball américain.
 Victor Snell (1874-1931), journaliste suisse.
 Walter Henry Snell (1889-1980), mycologue et joueur de baseball américain.
 Willebrord Snell ou Snellius (1580-1626), mathématicien et physicien néerlandais.

Physique 
 Les lois de Snell-Descartes décrivent le comportement de la lumière à l'interface de deux milieux.

Autre 
 Enveloppe de Snell,  sur-martingale majorant un processus stochastique, en mathématiques financières.
 Snell Memorial Foundation, une organisation à but non lucratif américaine instaurant des normes (dites « de Snell ») de sécurité pour les casques.